GDS est un sigle à trois lettres qui peut signifier :
 Government Digital Service, un service de la transformation numérique du gouvernement britannique ;
 Gaz de Strasbourg, la société de gestion et de distribution de gaz à Strasbourg et dans une centaine de communes du Bas-Rhin ;
 gaz du sang, un examen de biologie médicale ;
 Groupement de défense sanitaire, une association départementale française d'éleveurs ;
 Global Distribution Systems (en français, système de réservation informatique) servant d'intermédiaire entre acheteurs (agences de voyages notamment) et fournisseurs (hôtels, compagnies aériennes, loueurs de voiture, etc.) sur le marché du tourisme et des voyages d'affaires ;
 Gauche démocratique et sociale, un parti politique français fondé par Gérard Filoche.